Спортсмены Маршалловых Островов впервые приняли участие в Олимпийских играх.
Страну на Играх представляли 3 мужчины и 2 женщины, которые принимали участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, плаванию и тхэквондо. Медалей ими завоёвано не было.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов - 2

 Мужчины

 Женщины

Плавание 

Спортсменов - 2

Мужчины

Женщины

Тхэквондо 

Спортсменов - 1

Примечания 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
Маршалловы Острова на Олимпийских играх